Санна — многозначный термин.

Топоним 
 Санна — коммуна во Франции в регионе Лимузен.
 Санна — река на юго-востоке Польши.

Фамилия 
 Санна, Джанладзаро (род. 1960) — итальянский шахматист.